Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Goran Ivanišević che ha battuto in finale Guillermo Pérez Roldán 6-7, 6-1, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Andrés Gómez (terzo turno)
 Thomas Muster (secondo turno)
 Emilio Sánchez (semifinali)
 Martín Jaite (secondo turno)
 Andrej Česnokov (terzo turno)
 Jim Courier (secondo turno)
 Juan Aguilera (secondo turno)
 Guy Forget (secondo turno)

 Guillermo Pérez Roldán (finale)
 Goran Ivanišević (Campione)
 Carl-Uwe Steeb (secondo turno)
 Henri Leconte (semifinali)
 Petr Korda (secondo turno)
 Marc Rosset (secondo turno)
 Mats Wilander (secondo turno)
 Horst Skoff (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1990